Horváth Levente (1960–) erdélyi református lelkész
 Horváth Levente (1982–) labdarúgó
 Horváth Levente (1988–) diplomata, Kína-szakértő